Kołodijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Kołodijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Kołodijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzecki
 Kołodijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Kołodijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie czerwonoarmijskim